Браниште:

 Браниште — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка.
 Браниште — село в Рышканском районе Молдавии.